Părvomai se poate referi la:

 Părvomai, oraș în regiunea Plovdiv, Bulgaria
 Părvomai, sat în regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Părvomai, comună în Bulgaria